Греко-фригийская ветвь — гипотетическая ветвь индоевропейской языковой семьи, объединяющая два языка, древнегреческий (к которому нередко, как отдельный диалект, причисляют древнемакедонский язык) и фригийский.

Общие черты 
В советский период гипотезу особого родства греческого и фригийского языков отстаивал Ю. В. Откупщиков, однако его аргументы базировались не на собственно фригийском материале, а на неверной дешифровке карийских надписей. Более подробно вопросы греко-фригийского родства рассматривали в своих публикациях о фригийских надписях Л. С. Баюн и В. Э. Орёл.

Исследователи отмечают следующие общие черты греческого и фригийского языков, часть которых не свойственна иным индоевропейским языкам:
 окончание -as в именительном падеже единственного числа у существительных склонения на -ā- мужского рода;
 определённый класс отыменных глаголов (см. :en:denominal verb);
 местоимение auto-;
 причастный суффикс -meno-;
 наличие суффикса -eyo-;
 корень kako-;
 союз ai.
 использование аугмента;
 лексические элементы, например, autos «тот же самый», pant- «весь», kako- «злой, плохой».

Вопросы родства 
Греческий язык также сближался другими специалистами с армянским, арийскими, древнемакедонским, а также с мессапским. В индоевропеистике греческий язык рассматривается в рамках палеобалканского языкового союза (ареальной, а не генетической группы). Блажек (Blažek, 2005) по поводу указанных гипотез отмечает, что немногочисленность сохранившихся текстов и бедность корпуса не позволяет провести количественный анализ в рамках сравнительной лингвистики.

Библиография

Дополнительная литература

Примечания 

Греческий язык
Индоевропейские языки
Палеобалканские языки
Фригийский язык